Ёмраваам — топоним (основной тип: потамоним) в России чукотского происхождения.

Чукотский автономный округ 
 Ёмраваам — другое название реки Мечкерёва, приток Анадыря.
 Ёмраваам — озеро, на р. Ёмраваам
 Ёмраваам — река, впадает в Анадырский залив Берингова моря.
 Ёмраваам — река, правый приток р. Куйымвеем

См. также